Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Bank Street, utca Manhattanben
 Anglia
 Bank Street, falu Worcestershire-ben
 Hongkong
 Bank Street, utca Hongkong belvárosában
 India
 Bank Street, kerület Haidarábádban
 Kanada
 Bank Street, utca Ottawában

Sport
 Bank Street, stadion Manchesterben, Angliában

Oktatás
 Bank Street Oktatási Főiskola, főiskola New Yorkban